Feldham ist der Name folgender Orte:

 Feldham (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft der Gemeinde Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feldham (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Feldheim